Vittangi steht für:

 Vittangi, ein Ort in Schweden
 Vittangi (Schiff), ein Tank-Schüttgutfrachter